Jméno a příjmení František Soukup má více nositelů:

 František Soukup (1871–1940) – sociálně demokratický politik a novinář
 František Soukup (skladatel) (* 1983) – český skladatel
 František Soukup (dirigent) (1915–2002) – český hudební skladatel a dirigent